Wincentów (Groot-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Wincentów (powiat Bełchatowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Bełchatowski
 Wincentów (powiat Łaski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łaski
 Wincentów (powiat Pabianicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Pabianicki
 Wincentów (powiat Krasnostawski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Krasnostawski
 Wincentów (powiat Lubartowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Wincentów (powiat Lipski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Lipski
 Wincentów (powiat Piaseczyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Wincentów (powiat Płocki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Wincentów (powiat Radomski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Wincentów (powiat Zwoleński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Zwoleński
 Wincentów (powiat Żyrardowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski
 Wincentów (powiat Kielecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Wincentów (powiat Konecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Wincentów (powiat Włoszczowski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Włoszczowski